Alfred Hilborn "Al" Bates, född 24 april 1905 i Philadelphia, död 9 juni 1999 i Philadelphia, var en amerikansk friidrottare.

Bates blev olympisk bronsmedaljör i längdhopp vid sommarspelen 1928 i Amsterdam.

Källor 

Födda 1905
Amerikanska längdhoppare
Amerikanska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1928
Tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen 1928
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1928 från USA
Män
Avlidna 1999